2 miejscowości w Polsce: 
 Radziejewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Zblewo 
 Radziejewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Pieniężno